UAN puede referirse a:
Universidad Autónoma de Nayarit; o
Universidad Antonio Nariño.